«Окжетпес» — женский футбольный клуб из Кокшетау.

История 
В 2002 году был создан клуб «Жерим-КУ». 

В 2011 году клуб был переименован в «Кокше» в результате слияния двух кокшетауских клубов учебных заведений: Академии «Жерим» и Кокшетауского университета «Жерим-КУ».

В 2016 году из-за финансовой ситуации команда была на грани расформирования. В 2016 году команда отказалась от участия в чемпионате.

В 2017 году команда была переименована в «Окжетпес» и возвратилась в чемпионат.

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  2 место Женской лиги (7 рекорд): 2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.
  Бронза Женской лиги (6 рекорд): 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2021.
Кубок Казахстана
  Финалист Кубка (7 рекорд): 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018.

Команда

Руководство и тренерский штаб

Состав 
.

{| border="0"
|-
|bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="48%"|

| width="1%" |
|bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="48%"|
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- bgcolor="blue"
!style="background:blue; color:white" width=1%|№
!style="background:blue; color:white" width=1%|
!style="background:blue; color:white" width=1%|Позиция
!style="background:blue; color:white" width=75%|Имя
!style="background:blue; color:white" width=1%|Год рождения

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Женские футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Кокшетау